Дибромид-оксид протактиния — неорганическое соединение
протактиния, кислорода и брома
с формулой PaOBr,
оранжево-жёлтые кристаллы.

Получение 
 Реакция бромида протактиния(IV) и оксида сурьмы в вакууме :

Физические свойства 
Дибромид-оксид протактиния образует оранжево-жёлтые кристаллы .

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в вакууме :

Примечания 

Оксиды протактиния
протактиния
Оксогалогениды